Мэри Чабб (; 22 марта 1903, Лондон — 22 января 2003, Солсбери) — английский археолог, писатель, журналистка, популяризатор науки, автор ряда книг по истории и культуре Древнего Ближнего Востока. Некоторыми описывалась как «первый администратор раскопок».

Карьера

Археология 

С 1928 года работала секретарём Общества исследования Египта в Лондоне, и с 1930 — секретарём экспедиции в Амарне, которой руководил Джон Пендлбери. В 1932 году вместе с мужем, Ральфом Лейверсом, участвовала в раскопках города Эшнунны в Месопотамии; этому посвящена её книга «Город в песках».

Автор 

Во время Второй мировой войны вернулась в Англию, где попала в автокатастрофу, оборвавшую её археологическую карьеру. Во время поездки на велосипеде её сбил военный грузовик, отчего она получила серьёзные травмы; она пережила катастрофу, но потеряла ногу и вынуждена была жить с инвалидностью. В 1942 году, восстанавливаясь после несчастного случая, Мэри поняла, что травма не даст ей посещать археологические раскопки, отчего она посвятила себя журналистике и работе на радио, а также написала несколько книг о древнем мире для детей.

Примечания

Ссылки 
 Некролог в «Таймс» (2003)
 Past Perfect: Finding Akhenaten’s Daughter The British author Mary Chubb uncovers an ancient Egyptian statue (Archaeology Odyssey)

Книги 
Автобиографические
 Чабб М. Здесь жила Нефертити. (Археологические раскопки в Тель-эль-Амарне). Пер. с англ. Н. Г. Коваленской. — М.: Изд-во вост. лит-ры, 1961. — 143 с. — 30 000 экз.
 Чабб М. Город в песках. (Шумер). — М.: Наука (ГРВЛ), 1965. — 96 с. (обл.) — 53 000 экз.
 Оригинальные англоязычные издания
 
 
 
 
 Детская литература

Библиография 
 Deborah Manley. Traveling Through Egypt: From 450 B.C. to the Twentieth Century. Cairo, 2008. — P. 234.

Авторы научно-популярной литературы
Археологи Великобритании
Египтологи Великобритании